In het seizoen 2020/2021 komt FC Utrecht uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Utrecht ook weer uitkomen in de KNVB Beker. Naar het reguliere seizoen hebben ze zich gekwalificeerd voor de play-offs, hiervoor spelen ze voor een plek in de tweede voorronde van de Conference League.

Selectie 2020/2021

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2021

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2020/21

Vertrokken 2020/21

Winter

Aangetrokken 2020/21

Vertrokken 2020/21

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB Beker

Play-offs Conference League

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 
Oefenwedstrijden

 Eredivisie

 KNVB Beker

 Play-offs Conference League

Assists 

 Eredivisie

 KNVB Beker

Toeschouwers 

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht, FC